Church Island ist der Name folgender Inseln:

in England:
 Church Island (Themse)

in Irland:
 Church Island (Lough Beg)
 Church Island (Lough Carra)
 Church Island (Lough Currane)
 Church Island (Lough Gill)
 Church Island (Garadice Lough)
 Church Island (Lough Key)
 Church Island (Lough Owel) 
 Church Island (Valentia Harbour)

in Wales:
 Church Island (Menai-Straße)

in den Vereinigten Staaten:
 Church Island (New Hampshire)
 Church Island (North Carolina)
 Church Island (South Carolina)